Cazals ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Cazals (Lot) im Département Lot
 Cazals (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne
 Cazals-des-Baylès im Département Ariège

Musik:

 Cazals (Band), englische Rockband

Cazals ist der Name folgender Personen:

 Carlo Cazals (1948–2022), deutscher Maler und Tenor
 Pierre Cazals (1931–2015), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Cazal
 Casals